Лерсунди () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Лерсунди-и-Ормаэчеа, Франсиско де (1817—1874) — испанский политический, военный и государственный деятель; Председатель Совета министров Испании (1853).
 Паласио дель Валье-Лерсунди, Ана Исабель де (род. 1948) — испанский политик; Министр иностранных дел Испании (2002—2004).
 Паласио дель Валье-Лерсунди, Игнасия де Лойола де (1950—2006) — испанский политик; Заместитель председателя Европейской комиссии.